Bíró Andor (1929 –2018) kolhozelnök
 Bíró Andor (1961) történész